Прилеповка и Прилёповка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Прилеповка — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Прилеповка — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.
 Прилеповка — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Прилеповка — деревня в Починковском районе Смоленской области
 Прилеповка — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области

См. также 
 Прилепы
 Прилепцы
 Прилепская